Pınarbaşı est le nom de plusieurs localités en Turquie (en turc pınar signifie « source » et baş signifie « essentiel ; principal »):
 Pınarbaşı chef lieu de district dans la province de Kayseri
 Pınarbaşı chef lieu de district dans la province de Kastamonu

Communes 
  ville du district de Çelikhan dans la province d'Adıyaman
  ville du district de Bornova dans la province d'İzmir
  ville du district de Sivaslı dans la province d'Uşak

Villages 
  village du district de Gülağaç dans la province d'Aksaray
  village du district d'Ortaköy dans la province d'Aksaray
  village du district de Haymana dans la province d'Ankara 
  village du district de Kemer dans la province de Burdur 
 Pınarbaşı, village du district de Ezine dans la province de Çanakkale 
  village du district de Bismil dans la province de Diyarbakır 
  village du district et de la province de Karaman
  village du district et de la province de Rize